Brania adspersa är en ringmaskart som beskrevs av Grube 1868. Brania adspersa ingår i släktet Brania och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
adspersa